Sójki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Sójki, un village de la voïvodie de Łódź
 Sójki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie